Valuas (persoon)
 Valuas (restaurant), een restaurant in Venlo
 Valuascollege, een scholengemeenschap in Venlo
 Valuasstraat, een straat in Venlo
 FC Valuas, een voormalige voetbalclub in Venlo